Ait Milk kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Milk, stamområde, Souss-Massa-Draâ, 
 Ait Milk (kommun i Marocko), Souss-Massa-Draâ, Chtouka-Ait-Baha, 

Robotskapade Marockoförgreningar